Rex (v latinščini kralj) je lahko:

 Stol Rex - v Sloveniji oblikovan stol
SS Rex - italijanska potniška prekooceanska ladja, ki so jo zavezniki ob koncu 2. svetovne vojne potopili med Koprom in Izolo
 Komisar Rex - TV nanizanka o nemškem ovčarju, ki pomaga dunajski policiji